Укроще́ние стропти́вой:
 «Укрощение строптивой» — комедия Уильяма Шекспира (1590—1592). Её интерпретации:

В театре
 «» — опера Виссариона Шебалина на либретто Абрама Гозенпуда (1957).
 «» — балет Джона Кранко (Штутгартский балет, 1969).
 «Укрощение строптивой» — балет  (Большой театр, 2014).

Фильмы
 «Укрощение строптивой» — фильм Дэвида Гриффита, первая экранизация пьесы (США, 1908).
 «Укрощение строптивой» — Великобритания, 1911
 «Укрощение строптивой» — Великобритания, 1923.
 «Укрощение строптивой» — фильм Сэма Тейлора (США, 1929).
 «Укрощение строптивой» — Великобритания, 1939.
 «Укрощение строптивой» — США, 1956.
 «Укрощение строптивой» — Франция, 1956.
 «Укрощение строптивой» — фильм Сергея Колосова (СССР, 1961).
 «Укрощение строптивой» — фильм Франко Дзеффирелли (США, 1967).
 «Укрощение строптивой» — Индия, 1973.
 «Укрощение строптивой» — США, 1976.
 «Укрощение строптивой» — Великобритания, 1980.
 «Укрощение строптивой» — США, 1983.
 «Укрощение строптивой» — Канада, 1988.

См. также 
 «Укрощение строптивого» — комедия с Адриано Челентано и Орнеллой Мути (Италия, 1980).
 «Укрощение строптивых» — комедия с Анной Семенович (Россия, 2009).
 «Укрощение строптивых» — британское реалити-шоу.